Les Forces Auxiliaires sont un appareil de sécurité du Maroc, placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et soumis au régime militaire.

Missions et organisation

Missions 
Les Forces Auxiliaires ont pour principales missions l'établissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire du Royaume ainsi que l'intervention lors d'évènements particuliers ou de catastrophes naturelles, apportant aide et assistance à la population, pour briser les émeutes et les attroupements qui perturbent la sécurité, maintenir l'ordre dans les matchs sportifs, les forums culturels et les manifestations artistiques, préserver les installations de l'Office chérifien des phosphates et protéger les administrations de l'État, en particulier les annexes administratives et les travailleurs, car ils sont placés au disposition des figures d'autorité qui assument les fonctions d'ouvrier, de pacha, de chef de département ou de chef d'une agglomération, dans la préfecture ou la région, pour organiser des rassemblements et assurer le respect de l'ordre public, et la libération de la domaine public. Elles effectuent également des patrouilles pour lutter contre divers types de crimes et manifestations de déviance, ainsi que des patrouilles fixes et mobiles sur la bande frontalière maritime nord du Royaume afin de lutter contre l'immigration clandestine et la contrebande.

Organisation 
L'administration des forces auxiliaires est divisée en deux inspections, chacune dirigée par un inspecteur général chargé de commander les unités stationnées dans les limites de sa juridiction territoriale.

Les Forces Auxiliaires sont constituées de plusieurs unités, dont :
 Garde provinciale
 Makhzen Administratif (préfectures, annexes administratives,)
 Section d'intervention (maintien de l'ordre public et de la sécurité publique)
 Équipes de cavalerie (zones touristiques, montagneuses, forestières)
 Équipes cynophiles (recherche sous les décombres de personnes en danger dans les zones de tremblements de terre, d'inondations et de catastrophes naturelles)
 Services sociaux

 Groupement d'intervention Général
 Unités du Makhzen mobile (intervention dans toutes les régions du Royaume)
 Unités du Makhzen mobile cavalerie (sécurité dans les forêts et les plages)
 Unités du Makhzen frontière (garde aux frontières et lutte contre l'immigration et la contrebande)
 Unités du Makhzen mécanisées (chars légers, armes anti-émeute)
 Unités de protection d'établissements privés 
 Unités de méharistes

 Unités de soutien  (logistique, ingénierie, maintenance des véhicules, etc.)

Grades 
 Inspecteur Général (nommé par le roi)
 Inspecteur principal
 inspecteur principal 1 classe
 inspecteur principal 2 classe
 inspecteur principal 3 classe
 Inspecteur 
 inspecteur 1 classe
 inspecteur 2 classe
 inspecteur 3 classe
 Moussaid 
 Mousaid principal 1 classe
 Mousaid principal 2 classe
 Mousaid 1 classe
 Mousaid 2 classe
 Mokhaznis
 Brigadier-Chef
 Brigadier
 Mokhazni

Conditions d'accès et formations

Conditions d'accès 
Un candidat aux Forces auxiliaires doit remplir les conditions suivantes:
 Nationalité marocaine
 Célibataire
 Avoir au moins 18 ans et au plus 24 ans
 Sans casier judiciaire
 Taille supérieure à 1,70 pour les hommes et 1,65 pour les femmes
 Avoir le niveau scolaire secondaire qualifiant ou titulaire d’un diplôme de qualification professionnelle pour les élèves mokhaznis, et titulaire d'un certificat de baccalauréat pour les élèves moussaidin
 Avoir une puissance visuelle totale d'au moins 16/20 sans l'utilisation de lunettes ou d'orthèses.
 Avoir un haut niveau d'audition

Formation 
Le Département des Forces Auxiliaires comprend une école de formation du personnel  et deux centres de formation du personnel :

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Origine et évolution des Forces Auxiliaires marocaines

Forces armées du Maroc
Organisme fondé en 1946